

Patronymie
 Joseph-Marie Grandet (1797-1875), avocat et homme politique français.
 Pierre Grandet (1954- ) est docteur en égyptologie.

Personnages de fiction
Personnages de la comédie humaine d'Honoré de Balzac.
 
 Félix Grandet
 Charles Grandet

Homonymie de patronyme